CXC est un code qui peut faire référence à :
 Chitina Airport, dans la région de recensement de Valdez-Cordova, en Alaska, aux États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports ;
 famille CXC, une famille de Chimiokine.

Code